MNT se može odnositi na:

 Mononitrotoluen
 MNT (gen)